Lingeigh of Lingay kan verwijzen naar:
Lingay (Harris), een eiland nabij Harris in de Buiten-Hebriden
Lingay (North Uist), een eiland nabij North Uist in de Buiten-Hebriden